Паризька комуна:

 Паризька комуна — муніципальне правління Парижа в 1789—1794.
 Паризька комуна — революційний уряд Парижа під час подій 1871.
 Паризька комуна — п'єса Жюля Валлеса, учасника комуни 1871

Населені пункти

України 
 Паризька Комуна — колишня назва села Польове (Гребінківський район, Полтавська область)
 Паризька Комуна — колишня назва Перевальська, Луганська область
 Паризька Комуна — вулиця, Заводський район, Миколаївська область, Миколаїв

Росія 
 Паризька Комуна — селище в Зональному районі Алтайського краю.
 Паризька Комуна — хутір у Фроловському районі Волгоградської області.
 Паризька Комуна — село, Верхнехавський район Воронезької області.
 Паризька Комуна — село, Тайшетський район Іркутської області.
 Паризька Комуна — селище, Мокшанська район Пензенської області.
 Паризька Комуна — селище в Лисогірському районі Саратовської області.
 Паризька Комуна — село в Первомайському районі Тамбовської області.
 Паризька Комуна — селище в Ярославлі Ярославської області.

Підприємства 
 «Паризька комуна» — взуттєва фабрика в Москві.
 «Паризька комуна» — трикотажна фабрика, Вишній Волочек, Тверська область
 «Паризька комуна» (нині «Славмебель») — деревообробний завод в Ярославлі.

Інше 
 Паризька комуна — мистецьке явище та сквот андеграундної художньої групи українських митців, що діяли в 1990—1994 роках.
 «Паризька комуна» — парк в Іркутську.
 «Паризька комуна» — лінкор російського та радянського флоту.
 «Паризька Комуна» — газотурбохід (спущений на воду в 1968), перше судно з гвинтом регульованого кроку (ГРК) в радянському торговельному флоті.

Див. також 
 Паризької Комуни